Јужна Србија, област која обухвата јужне делове данашње Републике Србије
 Јужна Србија, некадашња покрајина Краљевине СХС, која је заједно са Северном чинила покрајину Србију
 Вардарска бановина, називана и Јужна Србија
 Јужна и источна Србија, статистички регион Републике Србије
 Јужна Србија (скопски месечник), месечни часопис (1922-1925) који је излазио у Скопљу
 Јужна Србија (битољски месечник), месечни часопис (1933-1935) који је излазио у Битољу
 Јужна Србија (скопски недељник), недељни лист (1938-1940) који је излазио у Скопљу

Види још 
 Србија (вишезначна одредница)
 Северна Србија (вишезначна одредница)
 Западна Србија (вишезначна одредница)
 Источна Србија (вишезначна одредница)
 Вардарска Србија